Claire Feuerstein e Stéphanie Foretz Gacon erano le detentrici del titolo, ma Foretz Gacon quest'anno non ha partecipato, Feuerstein ha fatto coppia con Iryna Brémond, ma ha perso nel 1º turno contro Il doppio del torneo di tennis Open International Féminin Midi-Pyrénées Saint-Gaudens Comminges 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Caroline Garcia e Aurélie Védy.

Il doppio del torneo di tennis Open International Féminin Midi-Pyrénées Saint-Gaudens Comminges 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Caroline Garcia e Aurélie Védy che hanno battuto in finale Anastasija Pivovarova e Ol'ga Savčuk 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Aleksandra Panova /  Arantxa Rus (semifinali)
  Līga Dekmeijere /  Valerija Savinych (quarti di finale)

  Liu Wanting /  Jing-Jing Lu (primo turno)
  Iryna Brémond /  Claire Feuerstein (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open International Féminin Midi-Pyrénées Saint-Gaudens Comminges 2011